La Cort ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Lacour, Département Tarn-et-Garonne
 Lacourt, Département Ariège
 La Cort de Sent Pèire, siehe Lacourt-Saint-Pierre, Département Tarn-et-Garonne